AEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akureyri (Islanda)